Фаворит (, от  — благосклонность) — лицо, пользующееся благосклонностью правителя, влиятельного лица, получающее от него различные привилегии и в свою очередь оказывающее на него влияние. См. фаворитизм.

Спорт 
 Фаворит — лошадь на бегах и скачках, на которую большинство делает ставку.
 Фаворит — один из вероятных победителей накануне соревнований. 
 «Фаворит» — спортивное общество из Выборга
 «Фаворит» — футбольный клуб из Выборга
 «Фаворит-ВД-Кафа» — крымский футбольный клуб из города Феодосии.

Искусство

Книги 
 «Фаворит» — исторический роман В. С. Пикуля.
 «Фаворит» — детективный роман Дика Фрэнсиса.

Фильмы 
 «Фаворит» — российский исторический многосерийный телевизионный фильм, снятый в 2005 году режиссёром Алексеем Карелиным.
 «Фаворит» — двухсерийный фильм режиссёра Василе Брескану в жанре детективной драмы (СССР, 1976).
 «Фаворит» (англ. Dead Cert) — Великобритания, режиссёр Тони Ричардсон (триллер, драма).
 «Фаворит» (англ. Seabiscuit) — фильм режиссёра Гэри Росс в жанре исторической драмы (США, 2003).

Техника 
 «Фаворит» — С-300ПМУ-2 или «Фаворит», зенитная ракетная система среднего радиуса действия.

См. также 
 
 Фаворитен